Acanthistius är ett släkte av fiskar. Acanthistius ingår i familjen havsabborrfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsabborrfiskar
Acanthistius